Fargues kan syfta på bland annat:

Platser 
 Fargues, fransk kommun i Landes
 Fargues, fransk kommun i Lot
 Fargues, fransk kommun i Gironde
 Fargues-Saint-Hilaire, fransk kommun i Gironde
 Fargues-sur-Ourbise, fransk kommun i Lot-et-Garonne

Personer 
 Nicolas Fargues (född 1972), fransk författare
 Marie Fargues (1884–1973), fransk pedagog

 

Franska efternamn